El Torneig de Luxemburg 2018, oficialment conegut com a BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 20 d'octubre de 2018 al Luxembourg Kockelscheuer de la Ciutat de Luxemburg, Luxemburg.

La tennista alemanya Julia Görges va guanyar el segon títol de la temporada, curiosament a la primera setmana de la temporada (Auckland) i aquest a la penúltima.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

2018
WTA Tour 2018